The Witches of Eastwick (boek), een roman uit 1984
 The Witches of Eastwick (film), een film uit 1987
 The Witches of Eastwick (televisieserie), een televisieserie uit 1992